McAllister House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McAllister House (Colorado), ID-Nr. 73000472
 McAllister House (Oklahoma), ID-Nr. 97000196